ELO peut faire référence à :
 Electric Light Orchestra, un groupe de musique ;
 , une organisation professionnelle agricole européenne ; 
 .
États latins d'Orient

Elo peut faire référence à :
 Arpad Elo, physicien et joueur d'échecs, inventeur du classement Elo ;
 Classement Elo, un système de classement des joueurs utilisé dans différents jeux tels le jeu d'échecs ou le jeu de go ;
 Elo, un dispositif d'évaluation langagier pour les enfants de 5 ans initié dans de département du Pas-de-Calais.
 Compagnie d'assurance mutuelle de retraite Elo en Finlande.